Sarasin est une autre orthographe pour ,  et .

 André Sarazin de Haes (1933-2007), écrivain et historien français, maire de Denée ;
 Charles Sarazin, architecte ;
 Édouard Sarazin, industriel ;
 Jacques Sarazin ou Sarrazin (1592-1660), sculpteur français ;
 Jean-Yves Sarazin, conservateur des bibliothèques ;
 Louise-Joséphine Sarazin de Belmont, peintre et lithograveur ;
 Maurice Sarazin, érudit bourbonnais ;
 Michel Sarazin, journaliste français ;
 Paul Sarrasin, chanteur et animateur québécois ;
 René Sarazin, ingénieur du son.